Fage se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean-Louis Fage
 Louis Fage